Racing Mechelen bezeichnet:
 Racing Basket Mechelen, belgischer Basketballverein
 KRC Mechelen, belgischer Fußballverein